Windmill Hill puede referirse a:

Inglaterra 
 Windmill Hill (Bristol)
 Windmill Hill (Cheshire)
 Windmill Hill (Kent)
 Windmill Hill (Somerset)
 Windmill Hill (Sussex Oriental)
 Windmill Hill (Worcestershire)
 Windmill Hill (Yorkshire del Oeste)
 Colina de Windmill, Wiltshire